Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1992 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 
 Jim Courier remporte le tournoi pour la seconde fois d'affilée en s'imposant en finale contre Petr Korda. Il remporte son  ATP en simple.
A noter un quart de finale entre Pete Sampras et Andre Agassi (remporté par ce dernier), il s'agit de l'unique affrontement Porte d'Auteuil entre les deux joueurs.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 1992
Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis en France en 1992
Tennis en mai 1992
Tennis en juin 1992